Gelgia – w mitologii nordyckiej łańcuch połączony z Gleipnirem. Znajduje się na wyspie Lyngvi, zakotwiczony jest w skale Gioll. Do końca świata (Ragnarök) pęta Fenrira.

Artefakty mitologii nordyckiej